

Patronyme 

 Andy Secombe (1953-), acteur et écrivain britannique.
 Harry Secombe (1921-2001), humoriste, chanteur et acteur gallois.
 Joan Seccombe, baronne Seccombe (1930-), femme politique britannique.
 Thomas Seccombe (1866-1923), écrivain anglais.

Astronomie 
 (17166) Secombe, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.